Dent steht für:
 Dent (Handelshaus) (auch Dent’s), britisches Handelshaus in China

geographische Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Dent (Minnesota), Ort im Otter Tail County
 Dent (Ohio), Ort im Hamilton County
 Dent (West Virginia), Ort im Barbour County
 Dent County, Missouri

im Vereinigten Königreich:
 Dent (Berg), Berg in Cumbria
 Dent (South Lakeland), Ort in Cumbria
 Dent Bank, Ort im County Durham

in der Schweiz:
 Dent Blanche, Berg in den Walliser Alpen
 Dent d’Hérens, Berg in der Schweiz und in Italien

in Frankreich:
 Dent d’Oche, Berg im Chablais-Massiv in den Savoyer Alpen

Dent ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Dent (1844–1927), britischer Kaufmann
 Catherine Dent (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles E. Dent (1911–1976), britischer Biochemiker
 Charlie Dent (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Clara Dent-Bogányi (* 1973), deutsche Oboistin und Hochschullehrerin
 Denny Dent (1948–2004), US-amerikanischer Maler
 Edward Dent (1876–1957), englischer Musikwissenschaftler
 Edward John Dent (1790–1853), englischer Uhrmacher
 Frederick B. Dent (1922–2019), US-amerikanischer Politiker und Geschäftsmann
 George Dent (1756–1813), US-amerikanischer Politiker
 John Dent (* 1938), britischer Biathlet und Skilangläufer
 John Herman Dent (1908–1988), US-amerikanischer Politiker
 Josiah Dent (1817–1899), US-amerikanischer Politiker
 Lester Dent (1904–1959), US-amerikanischer Schriftsteller

 Phil Dent (* 1950), australischer Tennisspieler
 Richard Dent (* 1960), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Stanley Hubert Dent, Jr. (1869–1938), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 Taylor Dent (* 1981), US-amerikanischer Tennisspieler
 Thomas William Dent (* 1991), englischer Fußballtrainer 
 Tory Dent (1958–2005), US-amerikanische Dichterin, Schriftstellerin und Kunstkritikerin
 William Barton Wade Dent (1806–1855), US-amerikanischer Politiker

Dents steht für:
 Les Dents, Felsnadeln auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Dents du Midi, Bergkette in den Savoyer Alpen, Schweiz